Hatis est une startup française fondée en 2015 par Paul Hatte et spécialisée dans le développement de logiciels de stratégies électorales. Elle est notamment à l'origine des applications de porte-à-porte politique Knockin et Carata.

Histoire 

Paul Hatte, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, rapporte l'idée d'une application mêlant gestion de militants et organisation d'opérations de porte-à-porte ciblés par zones électorales lors d'un séjour aux États-Unis où il a intégré l'équipe de campagne du député américain démocrate Patrick Murphy. Similaire aux outils américains Organizer ou , utilisé par Hillary Clinton en 2016,  Hatis lance Knockin en 2016.

Surnommé le « Pokémon Go des sarkozystes » en référence à l'application de réalité augmentée développée par Niantic ayant fait le buzz à l'été 2016, l'outil Knockin fut en particulier utilisé par Nicolas Sarkozy dans le cadre de sa campagne pour la primaire de la droite et du centre en France. En , certains médias spécialisés se penchent sur le fonctionnement de l'application, notamment le fait qu'elle procède au recensement des sympathisants et qu'elle utilise le croisement de données. En , la CNIL indique lancer des investigations juridiques et techniques sur le fonctionnement de cette application. Est notamment visée la récolte sur les réseaux sociaux d'informations personnelles des inscrits aux diffusions de newsletters. Ces investigations arrivent quelques jours après que la CNIL a publié un avis traitant de l'utilisation des données personnelles récoltées sur les réseaux sociaux par les organisations politiques. En , la CNIL blanchit  l'application Knockin, et reconnaît la légalité de l'outil qui "satisfait les exigences de la loi Informatique et Libertés". Lors des élections législatives de 2017, l'application Knockin aurait été utilisée par quelques candidats.

Le retrait du marché électoral de LMP, concurrent dans la production de logiciels de cartographies électorales, permet à Hatis de développer son logiciel Carata parmi les candidats de droite et du centre à l'approche des élections municipales françaises de 2020. L'outil se servirait des "données socio-économiques de l'INSEE pour chaque bureau de vote, tout en localisant les viviers de militants du parti".

Le , La Lettre A annonce la signature de partenariats en régions avec des communicants locaux pour déployer l'outil de porte-à-porte Carata à des candidats aux élections municipales de 2020 à des collectivités de moins de 20 000 habitants. 10 ventes auraient été signées à l'occasion. L'outil se distinguerait de ses concurrents en offrant des accords d'exclusivité partisane à l'échelle locale. L'outil Carata est utilisé par trois candidats aux élections municipales de 2020 à Paris. 

Hatis conçoit le logiciel de simplification des procurations ProcuMatcher.

En février 2020, Spallian et Hatis annoncent leur rapprochement en vue des élections régionales et départementales de 2021.

Notes et références 

Entreprise fondée en 2015
Entreprise ayant son siège à Paris